Konzil von Clermont bezeichnet:

 Konzil von Clermont (535) 
 Synode von Clermont (1095)
 Konzil von Clermont (1130)